Villers kan syfta på:
 Villers, Loire
 Villers, Vosges